То́мми Ки́вистё (; род. 7 июня 1991 года) — финский хоккеист, защитник.

Карьера 
Начинал карьеру Кивистё, играя за «Йокерит» в Лииге. В драфте НХЛ 2009 Кивистё получил общий 208-ой номер, и был выбран клубом «Каролина Харрикейнз». 1 июня 2011 года Кивистё подписал начальный трёхлетний контракт с «Харрикейнз».

В настоящее время является игроком финского «Йокерита», выступающего в КХЛ.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международная

Примечания

Внешние ссылки 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Каролина Харрикейнз»